Toker ist der Familienname folgender Personen:

 Arzu Toker (* 1952), deutsche Autorin, türkischen Ursprungs
 Cem Toker (* 1957), türkischer Politiker (Liberal Demokrat Parti)
 Eliahu Toker (1934–2010), argentinischer Schriftsteller und Übersetzer

Toker steht für: 

 Toker (Stausee), Stausee in Eritrea 
 engl. für Cannabis als Rauschmittel

Siehe auch:

 Tooker